Скендер — денежная единица города Корча в 1921—1926 годах

Скендер — фамилия. Известные носители:
 Скендер, Габриэла (род. 1999) — хорватская лыжница
 Скендер, Дино (род. 1983) — хорватский футбольный тренер
 Скендер, Зоран (род. 1968) — хорватский тренер по лыжным гонкам
 Скендер, Марин (род. 1979) — хорватский футболист
 Скендер, Марко (род. 2001) — хорватский лыжник
 Скендер, Мехмед (род. 1959) — боснийский тяжелоатлет и тренер.

Скендер — имя. Известные носители:
 Хисени, Скендер (род. 1955) — министр иностранных дел Республики Косово в 2008-2010 годах

См. также 
 Скендер-Вакуф
 Скендербеу (футбольный клуб)
 Скандербег
 Скандербег (значения)